Битва за Атлантику — загальна назва військових дій в акваторії Атлантичного океану в ході Першої та Другої світової воєн.

Значення 
 Битва за Атлантику (1914—1918) — військова кампанія Першої світової війни, боротьба Великої Британії та її союзників з Німеччиною за комунікації й володарювання в Атлантичному океані та прилеглих до нього морів.
 Битва за Атлантику (1939—1945) (Друга битва за Атлантику) — військова кампанія Другої світової війни, боротьба союзників по антигітлерівській коаліції з Німеччиною та Італією за комунікації і панування в Атлантичному океані й прилеглих до нього морях.